Dirks is een Nederlandse of Duitse achternaam, en kan verwijzen naar:

 Jacob Dirks (1811 - 1892), Nederlands advocaat en politicus
 Justus Dirks (1825 - 1886), Nederlands waterstaatkundige en politicus
 Kaatje Dirks (1866 - 1900), geboortenaam van Marie Adolphine, een Nederlandse Rooms-Katholieke zuster en martelaar die in 2000 heilig werd verklaard
 Rudolph Dirks (1877 - 1968), Duits-Amerikaans strippionier
 Tonnie Dirks (1961), voormalig Nederlands langeafstandsloper
 Bart Dirks (1972), Nederlands historicus, schrijver en journalist
 Marlous Dirks (1981), Nederlands actrice

Dirks kan ook verwijzen naar:
 Bernardus Dirks Eerdmans (1868 - 1948), Nederlands dominee, rector magnificus en politicus

Zie ook:
 Dirx

Nederlandse of Vlaamse achternaam